Municipio de Berlin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Berlin (condado de Cass, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Berlin (condado de Sheridan, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.
 Municipio de Berlin (condado de Wells, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Berlin (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Berlin (condado de Ionia, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ionia.
 Municipio de Berlin (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Berlin (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Berlin (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Berlin (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Berlin (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Berlin (condado de Erie, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Berlin (condado de Holmes, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Holmes.
 Municipio de Berlin (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Berlin (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.
 Municipio de Berlin (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.